Okręty US Navy o nazwie USS "Houston", pochodzącej od Houston:
 Pierwszy "Houston" (AK-1) był okrętem zaopatrzeniowym, który był w służbie w czasie I wojny światowej.
 Drugi "Houston" (CA-30) był ciężkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1930 i został zatopiony w 1942.
 Trzeci "Houston" (CL-81) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1943-1947.
 Czwarty "Houston" (SSN-713) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1982 i nadal w niej pozostaje.

Houston